Дъдли бойз (; също познати като Отбор 3D) е кеч отбор, включващ нереално наполовина-братята Марк ЛоМонако и Девин Хюс, които се бият по сценичните имена Бъба Рей Дъдли и Дивон Дъдли. Отборът е присъединен от някои членове на семейство Дъдли, най-много Матю Хайсън, който се би като техния братовчед Спайк Дъдли. Те са подписали с World Wrestling Entertainment (WWE). Те също са познати от работата си в Extreme Championship Wrestling (ECW) успеха им като отбор, силно изтъквани като един от най-наградените отбори в история на професионалния кеч.

Отбора се би като Дъди бойз в ECW и WWF/E, а когато се присъединиха към Total Nonstop Action Wrestling (TNA)—където, тъй като WWE притежаваше правата на техните имена станаха познати като Братът Рей и Братът Дивон от Отбор 3D (кръстени след техния финален ход Dudley Death Drop). Хайсън по-късно също подписа с TNA и отново се присъедини в Отбора 3D като Братът Рънд. По-късно в тяхната кариера в TNA, ЛоМонако използваше сценичното име Бъли Рей докато Хюс използва името Дивон. След враждата им, Дивон и Бъли се обединиха като част от злата формация Аса и Осмици.

ЛоМорако и Хюс са официално отбелязани от TNA като 23-кратни световни отборни шампиони. Те са единствения отбор, носители Отборните титли на WWE, WWF/Световните, ECW, WCW, NWA, TNA, и IWGP. Докато бяха в Аса и Осмици, ЛоМорако беше Световен шампион в тежка категория на TNA да пъти, докато Дивон беше Телевизионен шампион. На 15 юни 2014 на Годишното тръшване 12, Отбор 3D (като отбор) бяха избрани за отбора, въведен за тази година в Залата на славата на TNA. WWE ги отбелязва като най-наградения отбор в историята на кеча, с 18 Отборни титли около WWE, WCW и ECW.

Те са известни с използването на маси в мачовете им, обикновено правейки на опонентите им някой от 3D финалните фодове. На 21 май 2007 Рей и Дивон отвориха Академията на професионалния кеч и развлекателния спорт на Отбор 3D в X-Cel Fitness Gym в Кисими, Флорида. Дълго-кратния кеч журналист Фин Мартин на Power Slam, в обмислянето на най-големия отбор на всички времена, написа: „Ако някой трябва да основава решението си на дълголетие, победи на титли и успех в различни компании, Дъдли бойз ще получи благоволение“.

В кеча 

 Финални ходое
 3D – Dudley Death Drop (Flapjack (Дивон)/Cutter (Бъба) комбинация, понякога тръшвайки опонента през маса)
 3D II – Dudley Death Drop II (Belly to back suplex (Бъба)/Neckbreaker (Дивон) комбинация), използвано често като ключов ход
 Ключови ходове
 Aided superbomb (Дивон към Бъба), често през маса
 Double chokeslam
 Double flapjack
 Dudleyville Device/Deadly Device (Diving clothesline (Дивон)/Electric chair drop (Бъба) комбинация)
 Dudley devestation/deadly deavestation Sidewalk slam (Бъба)/Inverted leg drop bulldog (Дивон) комбинация
 Whassup? (Бъба държи легнал опонент, докато Дивон направи diving headbutt low blow)
 Мениджъри
 Джоел Гъртнър
 Сайн Гай Дъдли
 Стейси Кийблър
 Спайк Дъдли
 Пол Хеймън
 Братовчеда Стив
 Джони Роц
 Джони Девин
 Фло Райда
 Прякори
 „Тези проклети Дъдлита“ (WWF/E)
 „Най-лошия отбор на планетата“ (WWE)
 Входни песни
 Highway To Hell на AC/DC (ECW)
 C.R.E.A.M. на Wu-Tang Clan (Живот в опасност '99) (ECW)
 Ollie Stalefish на Kent Buchanan (13 септември 1999 – 22 март 2001; WWF/E)
 We're Comin' Down изпълнена от Pete Blast и композирана от Джим Джонстън (1 април 2001 – 1 март 2002, 14 август 2015 –; WWF/E)
 Turn The Tables на Saliva (14 март 2002 – 17 ноември 2002; WWF/E)
 Bombshell на Powerman 5000 (18 ноември 2002 – 12 юни 2005; WWE)
 Watch Out, Watch Out на Dale Oliver (1 октомври 2005 – 11 ноември 2010; 15 юни 2014 – 11 октомври 2014; TNA)
 Deadman's Hand (Instrumental) на Dale Oliver (като членове на Аса и Осмици; 18 октомври 2012 – 22 август 2013; TNA)
 Deadman's Hand на Dale Oliver и Serg Salinas (като членове на Аса и Осмици; 14 март 2013; TNA)

Шампионски титли и отличия 

 All Japan Pro Wrestling
 Световна най-силна отборна определяща лига (2005)
 Cauliflower Alley Club
 Други наградени (1997)
 Extreme Championship Wrestling
 Световни отборни шампиони на ECW (8 пъти)
 Hustle
 Супер отборни шампиони на Hustle (1 път)
 New Japan Pro Wrestling
 Отборни шампиони на IWGP (2 пъти)
 Pro Wrestling Illustrated
 Мач на годината (2000)срещу Острието и Крисчън и Харди бойз в Триъгълен мач със стълби на КечМания 2000
 Мач на годината (2001)срещу Острието и Крисчън и Харди бойз в [[Видове кеч мачове#МСС Мач|мач с маси, стълби и столове на КечМания 17
 Отбор на годината (2001, 2009)
 Отбор на десетилетието (2000 – 2009)
 Rolling Stone
 Най-малко променящо играта в обикновения състав завръщане (2015)
 Squared Circle Wrestling
 Отборни шампиони на 2CW (1 път)
 National Wrestling Alliance
 Световни отборни шампиони на NWA (1 път)
 Total Nonstop Action Wrestling
 Световни отборни шампиони на NWA (1 път)
 Световни отборни шампиони на TNA (2 пъти)
 Отборния турнир на TNA (2013)
 Отбор на годината на TNA (2005)
 Зала на славата на TNA (Клас 2014)
 World Wrestling Federation/Entertainment/WWE
 Отборни шампиони на WWE (1 път)
 Отборни шампиони на WWF/Световни отборни шампиони (8 пъти)
 Световни отборни шампиони на WCW (1 път)

Източници 

Кеч отбори и групи